Une chasse à l'homme est une forme de chasse dont la proie est un humain. Le terme peut en outre désigner :

Cinéma 
 Chasse à l'homme (Grossalarm) : film allemand réalisé par Georg Jacoby sorti en 1938 ;
 Chasse à l'homme (Man Hunt) : film américain réalisé par Fritz Lang sorti en 1941 ;
 La Chasse à l'homme, court métrage français réalisé par Pierre Kast et sorti en 1952 ;
 Chasse à l'homme (No temas a la ley), film franco-espagnol réalisé par Víctor Merenda, sorti en 1963 ;
 La Chasse à l'homme : film français réalisé par Édouard Molinaro sorti en 1964 ;
 Chasse à l'homme (Three Men on Fire) : film italien réalisé par Richard Harrison sorti en 1986 ;
 Chasse à l'homme (Hard Target) : film américain réalisé par John Woo sorti en 1993 ;
 Chasse à l'homme 2 (Hard Target 2) : film américain réalisé par Roel Reiné sorti en vidéo en 2016 faisant suite au précédent ;
 Chasse à l'homme (Cold Harvest) : film américain réalisé par Isaac Florentine sorti en 1999 ; 
 Chasse à l'homme est le titre québécois de Traqué (The Hunted) : film américain réalisé par William Friedkin sorti en 2003 ;
 Paparazzi : Objectif chasse à l'homme (Paparazzi) : film américain réalisé par Paul Abascal sorti en 2004.

Télévision 

 Chasse à l'homme (Manhunt), troisième épisode de la saison 5 de Highlander, diffusé en 1996 ;
 Chasse à l'homme (Within et Without), double épisode d'ouverture de la  de X-Files diffusé en 2000 ;
 Chasse à l'homme, série télévisée canadienne réalisée par Mario Branchini et Alain Chicoine en 2002 ;
 Chasse à l'homme (Nothing to Lose), seizième épisode de la saison 2 des Experts : Miami, diffusé en 2005 ;
 Chasse à l'homme (Runner), troisième épisode de la saison 2 de Stargate Atlantis, diffusé en 2005 ;
 Chasse à l'homme (Man Hunt), treizième épisode de la saison 1 de Numbers, diffusé en 2005 ;
 La Chasse à l'homme (Mesrine), téléfilm français réalisé par Arnaud Sélignac en 2006 ;
 Chasse à l'homme (Manhunt), premier épisode de la saison 2 de Prison Break, diffusé en 2006 ;
 Chasse à l'homme (Grilled), deuxième épisode de la saison 2 de Breaking Bad, diffusé en 2009 ;
 Chasse à l'homme (All the Madame's Men), dix-neuvième épisode de la saison 4 de Marvel : Les Agents du SHIELD, diffusé en 2017 ;
 Chasse à l'homme (Wild Game), deuxième épisode de la saison 1 d’Instinct, diffusé en 2018 ;
 Chasse à l'homme (Manhunter), premier épisode de la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine, diffusé en 2020.

Littérature 

 Chasse à l'homme, de Jean-Bernard Pouy et Patrick Raynal, Éd. Mille et une nuits (2000).
 Chasse à l'homme : histoire de Lucky Luke parue pour la première fois en 1953 dans Spirou.
 Chasse à l'homme : histoire de la série Marc Dacier d'Eddy Paape et Jean-Michel Charlier parue en 1976.
 Chasse à l'homme : livre-jeu de Frédéric Blayo.

Notes et références

Voir aussi 

 
 
 , traduction anglaise de « chasse à l'homme »